Erik Norrman kan syfta på:

* Erik Norrman (1870–1965), svensk skolledare
 Erik Norrman (1902–1965), svensk präst och skolledare